Puente Caimanes steht für folgende geographische Objekte in Bolivien:

 Puente Caimanes (Marbán), Ortschaft im Municipio San Andrés, Provinz Marbán, Departamento Beni
 Puente Caimanes (Obispo Santistevan), Ortschaft im Municipio General Saavedra, Provinz Obispo Santistevan, Departamento Santa Cruz